The Legacy е дебютен студиен албум на американската траш метъл група Testament. Издаден е на 21 април 1987 г. от Atlantic Records.

До март 1990 г. са продадени около 150 000 копия в САЩ.

Състав 
 Чък Били – вокали
 Алекс Сколник – китара
 Ерик Питърсън – китара
 Грег Крисчън – бас
 Луи Клементе – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Тестамънт
Музикални албуми от 1987 година
Дебютни албуми